Mühledorf, commune suisse du canton de Berne
 Mühledorf, commune suisse du canton de Soleure